Taxberg ist der Ortsname von

 Taxberg (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Taxberg (Inchenhofen), Ortsteil des Marktes Inchenhofen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

 Taxbach (Gemeinde Taxenbach), Ortschaft von Taxenbach, Bezirk Zell am See, Land Salzburg